Damböck ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Damböck, österreichischer Philosoph
 Eric Damböck (* 1999), österreichischer Handballspieler